Crammer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Crammer (1705–1785), Jesuit, Prediger und Autor gegenreformatorischer Schriften
 Pauline Crammer (geb. 1991), französische Fußballspielerin
 Veith Crammer (vor 1718–??), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Cranmer